Flunsch steht für:
 der oder die Flunsch, verdrießlich oder weinerlich verzogener Mund, auch synonym zu Schmollmund
 Fiete Flunsch, hanseatische Groteske mit drei Handpuppen von Heinz Krause (Puppenspieler)

Siehe auch: